Běla Kolářová (1923-2010), artiste tchèque, photographe et peintre
 Fani Kolarova (née en 1982), artiste bulgare
 Rumyana Kolarova (née en 1956), femme politique bulgare
 Teodora Kolarova (née en 1981), athlète bulgare